Le sigle CVEC peut désigner :
 Cambrai Volley Élan du Cambrésis, ancien nom de l'actuel Cambrai Volley ;
 Contribution à la vie étudiante et de campus, dans l'enseignement supérieur français.